Никола Радовић је име и презиме следећих људи:

 Никола Радовић (1933—1991), фудбалски репрезентативац ФНРЈ освајач сребрне олимпијске медаље на Олимпијским играма 1956. у Мелбурну.
  (1992), српски фудбалер који тренутно наступа за Борец из Велеса
 Никола Радовић (2000), српски фудбалер који тренутно наступа за Раднички из Сремске Митровице као уступљени играч лучанске Младости